KVM steht für:

 Kernel-based Virtual Machine, eine Virtualisierungslösung für Linux
 Kenya Vehicle Manufacturers, ein kenianischer Kraftfahrzeughersteller
 Keyboard-Video-Mouse, siehe KVM-Switch
 Kommunale Vertragsmuster, Muster für Ingenieur(Werk-)verträge
 Kosovo Verification Mission
 die gebräuchliche Berufsbezeichnung Kraftverkehrsmeister, amtlich: Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung Kraftverkehr
 Kraftverkehr Mundstock in Vechelde
 Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf, siehe Malkasten (Künstlerverein)
 Kreisverkehrsgesellschaft Meißen, ein Verkehrsunternehmen in Sachsen

KVM